Waschsee ist
 ein See südlich des Starnberger Sees im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, siehe Osterseen
 ein See in der Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Waschsee (Feldberger Seenlandschaft)